Majie bezeichnet:

 Majie (Luliang) (马街镇), Großgemeinde im Kreis Luliang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Majie (Luoping) (马街镇), Großgemeinde im Kreis Luoping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Majie (Nanhua) (马街镇), Großgemeinde im Kreis Nanhua in der chinesischen Provinz Yunnan
 Majie (Wudu) (马街镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu
 Majie (Yiliang) (马街镇), Großgemeinde im Kreis Yiliang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Majie (Malipo) (马街乡), Gemeinde im Kreis Malipo in der chinesischen Provinz Yunnan
 Majie (Yuanyang) (马街乡), Gemeinde im Kreis Yuanyang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Majie (Xishan) (马街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xishan in der chinesischen Provinz Yunnan